Rusk é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Rusk (Texas)
Condado de Rusk (Wisconsin)

Desambiguação